Naft Air Lines, een Iraanse luchtvaartmaatschappij
benzine, (Belgisch Nederlands, informeel)
Naft (Think of One), een album van de Belgische band Think Of One